Polygyra mooreana är en snäckart som först beskrevs av W. G. Binney 1858.  Polygyra mooreana ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
mooreana